Азовское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Азовский немецкий национальном районе Омской области Российской Федерации.

Административный центр — село Азово.

История 
В начале 1922 года был образован Азовский сельский совет Сосновского района с центром в селе Азово вместо ликвидированного сельского общества. В состав первого сельского совета вошли: председатель — Моисей Манзенко, члены — Дмитрий Кириченко, Яков Кириченко, Иван Подорван, Андрей Лавренчук, Константин Пытайко, Андрей Адамов и др.

В начале 1923 года председателем сельского совета избирается Григорий Шкура из бедняков, летом того же года в председатели сельского совета выдвигают малограмотного середняка Алексея Тимофеевича Бакуменко.

В 1925 году из Азовского сельского совета был выделен Привальновский сельский совет.

На 1926 год в состав сельского совета входили:
 село Азовское;
 кордон Кордон № 3 (Больше-Султановые Рощи);
 кордон (дача) Мало-Султанова.

В 1929 году сельский совет переходит из Сосновского в образованный Новоомский район.

С 1933 года сельский совет находился в подчинении Омского городского совета.

В 1933—1934 годы к сельскому совету присоединяется Привальновский сельский совет.

В 1935 году сельский совет переводится из Новоомского в Азовский район.

В 1954 году к сельскому совету присоединяется Пахомовский сельский совет.

В 1962 году сельский совет переводится из Азовского в Таврический район.

В 1992 году сельский совет переводится из Таврического в образованный Азовский немецкий национальный район. Сельский совет был преобразован в сельскую администрацию.

В начале 2000-х годов сельская администрация преобразована в сельский округ.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Всероссийский Совет Местного Самоуправления
 Портал Правительства Омской области

Муниципальные образования Азовского немецкого национального района
Сельские поселения Омской области